Наглёйнгын — чукотский топоним. Может означать:

 Наглёйнгын (мыс) — мыс.
 Наглёйнгын (гора) — гора.
 Наглёйнгынваам — река.